Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1993 je štirideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 19. in 28. februarjem 1993 v Falunu, Švedska, v petnajstih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1993
1993 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Šport v Falunu